Марафонский забег среди женщин на Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро прошёл 14 августа 2016 года на Самбодроме. В забеге приняли участие 157 спортсменок из 80 стран. Золотую медаль завоевала кенийская спортсменка Джемима Сумгонг.

Старт состоялся в 9:30 утра при температуре около 19°C. К финишу гонки температура поднялась до 26°C.

Рекорды 
До начала летних Олимпийских игр 2016 года мировой и олимпийский рекорды были следующими:

По итогам соревнований рекорды не изменились.

Медалисты

Результаты

Ссылки 
 Результаты соревнований 
 

Ж